

Geografia 
 Billing – villaggio e parrocchia civile nella contea del Northamptonshire, Inghilterra

Persone 
 Billing – grande sassone a lungo considerato il capostipite dei Billunghi
 Johanna Billing – artista svedese
 Philip Billing – calciatore danese, centrocampista